Le mot Référendum au Québec peut signifier :
Référendum de 2022 au Québec
Référendum de 1995 au Québec
Référendum de 1980 au Québec
 Référendum québécois sur la prohibition de l'alcool (1919)

ou trois référendums pancanadiens :
Plébiscite canadien sur la prohibition de l'alcool (1898)
Plébiscite canadien de 1942
Référendum de 1992 au Québec (Volet québécois d'un référendum canadien sur l'Accord de Charlottetown)